Voice est un mot anglais signifiant «  ». Il peut aussi désigner :

Audiovisuel

Film 
 Voice (), film d'horreur sud-coréen de Choi Ik-Hwan (2005).

Série télévisée 
 Voice (), série sud-coréenne (2017).

Logiciel 
 Voice, un logiciel gratuit pour MacOSX.

Musique

Album 
 Voice, un album de Mika Nakashima ;
 Voice, un album de Hiromi ;
 Voice (Ai Kotoba), un album de Maki Goto.

Chanson 
 Voice, un single du groupe Perfume.

Voir aussi